Elezioni politiche in Italia del 2018 per circoscrizione – risultati relativi alla Camera dei deputati
Elezioni politiche in Italia del 2018 per circoscrizione – risultati relativi al Senato della Repubblica